Лубнин — русская фамилия. Известные носители:
 Лубнин, Алексей Фёдорович  (1905—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Лубнин, Гавриил Вадимович (род. 1969) — российский художник, поэт и музыкант. 
 Лубнин, Лев Михайлович (1911—1993) — русский советский писатель, журналист, педагог.
 Лубнин, Сергей Николаевич (род. 1959) — советский и украинский хоккеист. Украинский тренер.